Yahoo! Pipes — веб-приложение от Yahoo!, предоставляющее графический пользовательский интерфейс для создания приложений, объединяющих ленты новостей, веб-страницы и другие сервисы. Сайт позволяет пользователям получать потоки информации из разных источников и создавать правила по управлению полученным контентом (например, используя фильтры). Типичный пример — «New York Times thru Flickr», — поток забирает RSS-ленту New York Times и на основании ключевых слов каждой заметки добавляет фото с сервера Flickr. Сайт находится в состоянии beta-тестирования.

C 30 августа 2015 г. сервис переведен в read-only режим, а с 30 сентября окончательно закрыт.

См. также 

 Mashup

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 статья на O’Reilly
 Tim Anderson Is Yahoo Pipes all it’s cracked up to be?
 Introduction and overview guide for new users (plumbers :) from the basics to a hint of some of the more advanced options available
 Google Video Tech Talk on Yahoo! Pipes (Overview, Demo & Examples
 Русский справочник по модулям Yahoo! Pipes
 «Позитивные экономические новости», пример Yahoo! Pipes

Yahoo!
Агрегаторы
Сайты, появившиеся в 2007 году